Zant ist der Familienname folgender Personen:

 Rosa Zant, Kinderschauspielerin
 Stefan Zant (* 1977), deutscher Freestyle-Skier
 Ulrich Zant, salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher 

Zant bezeichnet:
 Zant (auch Zandt), bedeutende Patrizierfamilie eines Regensburger Patriziergeschlechts im 13. und 14. Jahrhundert
 Zant (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg, Bayern
 Burgruine Zant in Zant (Ursensollen), Landkreis Amberg, Bayern
 Zantberg, Berg in der Fränkischen Alb

Siehe auch: 
 Van Zant
 Zanten
 Zandt (Begriffsklärung)
 Zand
 Sant